Алаба-кабеена (), также ванбасана или просто алаба или кабена, — кушитский идиом , на котором говорят в Эфиопии.

В 2009 году был опубликован сборник из четырёх сотен пословиц и поговорок народа алаба на этом языке.

Вопросы классификации 
Алаба-кабеена относится к  кушитской семьи. Лингвист Гарольд Флеминг считает язык кабеена диалектом камбата, а Роджер Бленч считает диалектами камбата и алаба, и кабеена.

В переписи населения Эфиопии 2007 года различаются языки алаба, кабеена и камбата.

Лингвогеография

Ареал и численность 
Язык распространён в районе Восточно-Африканской рифтовой долины, к юго-западу от . В зоне Гураге на алаба-кабеена говорят в  и в . В регионе Оромия язык распространён в .

По переписи населения Эфиопии 2007 года, на языке говорят 287 000 человек: 234 000 на алаба и 52 700 на кабеена.

Социолингвистические сведения 
Уровень грамотности среди носителей алаба-кабеена как родного языка ниже 1 %, хотя уровень грамотности среди носителей языка как второго около 8,6 %.

Преподаётся по специальности в университете, а также как предмет в младшей школе. Используется в повседневном общении.

Письменность 
Письменность на основе эфиопского письма разработана в 1996 году.

Лингвистическая характеристика

Лексика 
Схожесть в лексике с языком камбата составляет 81 %, с языком сидамо — 64 %, с языком либидо — 56 %, с хадия — 54 %.

Примечания 

Языки Эфиопии
Кушитские языки